Divisie Nr. 9 (Manitoba) - censusdivisie in Manitoba
 Divisie Nr. 9 (Alberta) - censusdivisie in Alberta
 Divisie Nr. 9 (Newfoundland en Labrador) - censusdivisie in Newfoundland en Labrador
 Divisie Nr. 9 (Saskatchewan) - censusdivisie in Saskatchewan